Премьер-лига сезона 2012/13 — 21-й сезон в истории Премьер-лиги, высшего дивизиона чемпионата Англии с 1992 года.

Жеребьёвка календаря турнира состоялась 18 июня 2012 года. Сезон начался 18 августа 2012 года и завершился 19 мая 2013 года.

В турнире приняли участие 20 команд. Новыми участниками Премьер-лиги стали клубы «Рединг», «Саутгемптон» и «Вест Хэм Юнайтед».

Чемпионский титул завоевал «Манчестер Юнайтед», став чемпионом Англии в рекордный 20-й раз и в 13-й раз выиграв Премьер-лигу. «Юнайтед» гарантировал себе чемпионство 22 апреля 2013 года в 34-м туре, разгромив «Астон Виллу» со счётом 3:0. Второе место занял «Манчестер Сити». Премьер-лигу покинули «Куинз Парк Рейнджерс», «Рединг» и «Уиган Атлетик».

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном

Клубы-участники

География соревнований 
В Премьер-лиге сезона 2012/13 приняло участие 6 клубов из Лондона. По два клуба представляли Ливерпуль и Манчестер. Также в чемпионате принял участие клуб из Уэльса, «Суонси Сити».

Стадионы

Тренеры, капитаны, поставщики формы и спонсоры

Тренерские изменения

Турнирная таблица

Результаты матчей

Лидеры чемпионата

Статистика сезона

Бомбардиры

Голевые передачи

Хет-трики

Голы 
 Первый гол в сезоне: Мичу в ворота «Куинз Парк Рейнджерс» (18 августа 2012)
 Самый быстрый гол в сезоне: 20 секунд, Тео Уолкотт в ворота «Куинз Парк Рейнджерс» (4 мая 2013)
 Наибольшее количество голов в матче: 10 голов
 «Арсенал» 7:3 «Ньюкасл Юнайтед» (29 декабря 2012)
 «Вест Бромвич Альбион» 5:5 «Манчестер Юнайтед» (19 мая 2013) 
Самая крупная победа хозяев: 8 голов
 «Челси» 8:0 «Астон Вилла» (23 декабря 2012)
 Самая крупная победа гостей: 6 голов
 «Ньюкасл Юнайтед» 0:6 «Ливерпуль» (27 апреля 2013)
 Самое большое количество голов в одном матче, забитых выигравшей командой: 8 голов
 «Челси» 8:0 «Астон Вилла» (23 декабря 2012)
 Самое большое количество голов в одном матче, забитых проигравшей командой: 3 гола
 «Рединг» 3:4 «Манчестер Юнайтед» (1 декабря 2012)
 «Суонси Сити» 3:4 «Норвич» (8 декабря 2012)
 «Манчестер Юнайтед» 4:3 «Ньюкасл Юнайтед» (26 декабря 2012)
 «Норвич Сити» 3:4 «Манчестер Сити» (29 декабря)
 «Арсенал» 7:3 «Ньюкасл Юнайтед» (29 декабря 2012)

Посещаемость матчей 
 Самая большая посещаемость матча: 75 605, «Манчестер Юнайтед» против «Рединга» (16 марта 2013) 
 Самая маленькая посещаемость матча: 15 436, «Уиган Атлетик» против «Рединга» (24 ноября 2012)

Награды

Ежемесячные награды

Ежегодные награды

Игрок сезона английской Премьер-лиги 
Награду лучшему игроку сезона английской Премьер-лиги получил Гарет Бейл из клуба «Тоттенхэм Хотспур».

Игрок года по версии ПФА 
Награду лучшему игроку года по версии футболистов ПФА получил полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Гарет Бейл.

«Команда года» по версии ПФА 

В состав «команды года» по версии ПФА вошли следующие игроки:

Вратарь: Давид Де Хеа (Манчестер Юнайтед).Защитники: Пабло Сабалета (Манчестер Сити), Ян Вертонген (Тоттенхэм Хотспур), Рио Фердинанд (Манчестер Юнайтед), Лейтон Бейнс (Эвертон)Полузащитники: Эден Азар (Челси), Майкл Каррик (Манчестер Юнайтед), Хуан Мата (Челси), Гарет Бейл (Тоттенхэм Хотспур).Нападающие: Робин ван Перси (Манчестер Юнайтед), Луис Суарес (Ливерпуль).

Молодой игрок года по версии ПФА 
Награду лучшему молодому игроку года по версии ПФА получил «Тоттенхэм Хотспур» Гарет Бейл.

Футболист года по версии Ассоциации футбольных журналистов 
Награду лучшему игроку года по версии Ассоциации футбольных журналистов получил полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Гарет Бейл.

Тренер сезона английской Премьер-лиги 
Награду лучшему тренеру сезона Премьер-лиги в рекордный 11-й раз получил главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон.

Золотая перчатка 
Награду получил Джо Харт из «Манчестер Сити», который провёл наибольшее количество «сухих» матчей в сезоне.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 

2012
Англия
Премьер-лига